Parroquia de Saint James puede referirse a las siguientes divisiones administraticas:
Parroquia de St. James, Luisiana (Estados Unidos).
Parroquia de Saint James (Barbados)
Parroquia de Saint James (Jamaica)